Een voorvoegsel dat terug- of achterwaarts betekent zoals in retroreflector (zie retro- in WikiWoordenboek)
Retro, het teruggrijpen op producten en ontwerpen uit het verleden
Retro (album), een muziekalbum van de Britse toetsenist Rick Wakeman